Осторожно с ангелом ()
 Осторожно с ангелом (телесериал, 1960) — Мексика
 Осторожно с ангелом (телесериал, 2008) — Мексика